

Бельмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Бельмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Бельмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Бельмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Бельмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Бельмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Бельмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Белмонт — місто у штаті Каліфорнія
 Белмонт — місто у штаті Массачусетс

Бельмон-Бруа — громада в кантоні Фрібур
 Бельмон-сюр-Івердон — громада в кантоні Во
 Бельмон-сюр-Лозанна — громада в кантоні Во

Див. також 
 Белмонт